Siegfried Sack (auch Sifrid Sagk; † nach 1436) war Propst von Berlin.

Leben 
Er stammte aus einer Linie der Familie Sack, möglicherweise aus Franken, der Heimat der brandenburgischen Kurfürsten.

Siegfried Sack wurde eventuell bereits 1423 als Propst erwähnt. Am 25. November 1436 einigte er sich mit den Ratmannen von Berlin und Cölln über finanzielle Forderungen, die er an das Franziskanerkloster in Berlin und das Dominikanerkloster in Cölln gestellt hatte. Weitere Informationen sind über ihn nicht bekannt.

Literatur 
 Gaby Huch, Wolfgang Ribbe (Bearb.): Regesten der Urkunden zur Geschichte von Berlin/Cölln im Mittelalter (1237 bis 1499). Berliner Wissenschaftsverlag, 2008S. 325 Nr. 726, 727

Römisch-katholischer Geistlicher (15. Jahrhundert)
Person des Christentums (Berlin)
Deutscher
Geboren im 14. oder 15. Jahrhundert
Gestorben im 15. Jahrhundert
Mann